La Copa de la Reina de Fútbol Femenino 1994 fue la XII edición del torneo de copa femenino.

El FC Barcelona ganó el título por primera vez en su historia.

Resultados

Referencias 
Recopilación de resultados de arquero_arba (Antonio Valencia Ruiz)

Copa de la Reina de fútbol